Auroralumina attenboroughii — вымерший вид примитивных стрекающих, живший в позднем эдиакарском периоде (около 560 млн лет назад). Считается одним из первых животных, приспособившихся к хищному образу жизни.

Описание 

Название рода означает «рассветный фонарь». Видовое название дано в честь Дэвида Аттенборо, который учился в Лестершире, Великобритания, где и было найдено данное животное. Этот вид был почти сразу же после открытия провозглашён самым ранним известным хищным животным, поскольку его общее строение очень сходно с современными полипами представителей типа стрекающие. В таком случае, у Auroralumina имелись специальные стрекающие клетки — книдоциты, с помощью которых животное могло охотиться на планктон. Внешний вид животного относительно прост: его внешняя оболочка представляет из себя две разветвлённые трубки, внутри которых находилось всё остальное. Это самый ранний пример подобной структуры полипов. С помощью кристаллов циркона, найденных в окаменелости, был определён приблизительный возраст находки — 560 миллионов лет.

Филогенетическое древо 
В результате филогенетических исследований организм был определён как примитивный представитель клады Medusozoa (включает стрекающих с жизненной фазой медузы) .

Примечания 

Эдиакарская биота
Стрекающие
Фоссилии, описанные в 2022 году